

Terremoti più importanti

Voci correlate 
 Terremoti in California
 Terremoti in Eritrea
 Terremoti in Giappone
 Terremoti in India
 Terremoti in Italia